

Onomastica
 Thijs – nome proprio di persona maschile

Persone
 Bernd Thijs – allenatore di calcio ed ex calciatore belga
 Erwin Thijs – ex ciclista su strada belga
 Guy Thijs – allenatore di calcio e calciatore belga
 Karel Thijs – ciclista su strada belga
 Philippe Thijs – ciclista su strada, ciclocrossista e pistard belga
 Pieter Thijs – pittore fiammingo